Philip von Platen heter flera personer:

 Philip von Platen (fältmarskalk) (1732–1805), svensk friherre, fältmarskalk och generalguvernör
 Philip Baltzar von Platen (1819–1890), godsägare, riksdagsman 1879–1886
 Philip Richman von Platen (1856–1930), chef för Skånska husarregementet 1912–1916